Сант-Эджидио-алла-Вибрата () — коммуна в Италии, располагается в регионе Абруццо, в провинции Терамо.

Население составляет 9415 человек (2008 г.), плотность населения составляет 523 чел./км². Занимает площадь 18 км². Почтовый индекс — 64016. Телефонный код — 0861.

Покровителем коммуны почитается святой святой Эгидий, празднование 1 сентября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.santegidioallavibrata.te.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики